Абало́н (Haliotis) — рід морських їстівних молюсків родини Haliotidae. У нього пласкі овальні мушлі у вигляді спіралі, зовнішній край яких має отвори з блакитнуватою перламутровою внутрішньою частиною. Цей перламутр використовується для викладки орнаментів.

Назва 
Абалон ()
Авабі ()
Галіотіс ()
Морське вушко ()

Опис
Загальна довжина представників роду коливається від 5 до 20см, мають від 3 до 17 см завширшки.

Споживання 
Абалонів споживають в їжу у Латинській Америці (особливо Чилі), Франції, Новій Зеландії, Південно-східній Азії та Східній Азії (Китай, В'єтнам, Японія та Корея). М'ясо вважається цінним делікатесом. Незаконний вилов призвів до втрати їх популяції у ПАР.

Марикультура 
Абалонів розводять штучно у багатьох країнах. На сьогоднішній день більшість молюсків, що потрапляють на стіл, вирощені на фермах.

Види 

Рід містить такі види:

 Haliotis alfredensis Reeve, 1846 — the Alfred's abalone — synonym: Haliotis speciosa Reeve, 1846, the splendid abalone
 Haliotis asinina Linnaeus, 1758 — the ass's ear abalone
 Haliotis australis Gmelin, 1791 — the Austral abalone
 Haliotis brazieri Angas, 1869 — Brazier's abalone — synonym: Haliotis melculus, the honey abalone
 Haliotis brazieri f. hargravesi (Cox, 1869) — synonym: Haliotis ethologus, the Mimic abalone, Haliotis hargravesi, the Hargraves's abalone
 Haliotis clathrata Reeve, 1846
 Haliotis coccoradiata Reeve, 1846 — the reddish-rayed abalone
 Haliotis corrugata Wood, 1828 — the pink abalone
 Haliotis cracherodii Leach, 1814 — the black abalone
 Haliotis cracherodii californiensis
 Haliotis cracherodii cracherodii
 Haliotis cyclobates Péron, 1816 — the whirling abalone
 Haliotis dalli Henderson, 1915 — the Dall's abalone
 Haliotis dalli dalli Henderson, 1915
 Haliotis dalli roberti McLean, 1970 — synonym: Haliotis roberti
 Haliotis discus Reeve, 1846 — the disk abalone
 Haliotis discus discus Reeve, 1846
 Haliotis discus hannai Ino, 1953
 Haliotis dissona (Iredale, 1929)
 Haliotis diversicolor — the variously coloured abalone — synonym: Haliotis aquatilis, the Japanese abalone
 Haliotis diversicolor diversicolor Reeve, 1846
 Haliotis diversicolor squamata Reeve, 1846 — synonym: Haliotis squamata — the scaly Australian abalone
 Haliotis diversicolor supertexta — the Taiwan abalone or jiukong
 Haliotis dringi
 Haliotis drogini Owen & Reitz, 2012
 Haliotis elegans Philippi, 1844
 Haliotis emmae — the Emma's abalone
 Haliotis exigua
 Haliotis fatui Geiger, 1999
 Haliotis fulgens — the green abalone
 Haliotis fulgens fulgens Philippi, 1845
 Haliotis fulgens guadalupensis Talmadge, 1964
 Haliotis fulgens turveri Bartsch, 1942
 Haliotis gigantea Gmelin, 1791 — the giant abalone, Awabi
 Haliotis glabra Gmelin, 1791 — the glistening abalone
 Haliotis iris Gmelin, 1791 — the blackfoot abalone, rainbow abalone, or Pāua
 Haliotis jacnensis Reeve, 1846 — the Jacna abalone
 Haliotis kamtschatkana — the pinto abalone or northern abalone
 Haliotis kamtschatkana assimilis Dall, 1878 — synonym: Haliotis assimilis, the threaded abalone
 Haliotis kamtschatkana kamtschatkana Jonas, 1845
 Haliotis laevigata Donovan, 1808 — the Smooth Australian abalone or greenlip abalone
 Haliotis madaka (Habe, 1977)
 Haliotis mariae Wood, 1828
 Haliotis marfaloni — the Marfalo abalone
 Haliotis midae Linnaeus, 1758 — the Midas ear abalone, perlemoen abalone or South African abalone
 Haliotis mykonosensis Owen, Hanavan & Hall, 2001
 Haliotis ovina Gmelin, 1791 — the sheep's ear abalone
 Haliotis ovina volcanius Patamakanthin & Eng, 2007
 Haliotis ovina f. patamakanthini Dekker, Regter, & Gras, 2001 — synonym: Haliotis patamakanthini
 Haliotis parva Linnaeus, 1758 — the canaliculate abalone
 Haliotis planata — the planate abalone
 Haliotis pourtalesii Dall, 1881 — the Pourtale's abalone
 Haliotis pourtalesii aurantium Simone, 1998
 Haliotis pourtalesii pourtalesii Dall, 1881
 Haliotis pulcherrima Gmelin, 1791 — the most beautiful abalone
 Haliotis pustulata Reeve, 1846
 Haliotis queketti E.A. Smith, 1910 — the Quekett's abalone
 Haliotis roei Gray, 1826 — the Roe's abalone
 Haliotis rubiginosa Reeve, 1846 — synonym: Haliotis howensis, the Lord Howe abalone
 Haliotis rubra Leach, 1814 — the ruber abalone
 Haliotis rubra conicopora Péron, 1816 — synonym: Haliotis conicopora — the conical pore abalone
 Haliotis rubra rubra Leach, 1814 — synonym: Haliotis ancile the shield abalone
 Haliotis rufescens Swainson, 1822 — the red abalone
 Haliotis rugosa Lamarck, 1822 — synonym: Haliotis multiperforata, the many-holed abalone
 Haliotis scalaris (Leach, 1814) — the staircase abalone or ridged ear abalone
 Haliotis scalaris emmae Reeve, 1846
 Haliotis scalaris scalaris (Leach, 1814)
 Haliotis semiplicata Menke, 1843 — the semiplicate abalone
 Haliotis sorenseniBatsch, 1940 — the white abalone
 Haliotis spadicea Donovan, 1808 — the Blood-spotted abalone
 Haliotis squamosa Gray, 1826 — the squamose abalone
 Haliotis stomatiaeformis Reeve, 1846
 Haliotis supertexta Lischke, 1870
 Haliotis thailandis Dekker & Pakamanthin, 2001
 Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758 — the green ormer, European edible abalone, tube abalone, or tuberculate ormer — synonyms: Haliotis varia, Variable abalone, Haliotis barbouri
 Haliotis tuberculata coccinea Reeve, 1846
 Haliotis tuberculata f. lamellosa Lamarck, 1822
 Haliotis tuberculata fernandesi Owen, Grace, & Afonso
 Haliotis tuberculata marmorata Linnaeus, 1758 — synonyms: Haliotis virginea — the Virgin abalone, Haliotis rosacea, the rosy abalone
 Haliotis tuberculata tuberculata Linnaeus, 1758
 Haliotis unilateralis Lamarck, 1822
 Haliotis varia Linnaeus, 1758
 Haliotis varia f. dohrniana Dunker, 1863 — synonym: Haliotis dohrniana Dunker, 1863
 Haliotis varia f. planata G.B. Sowerby II, 1882
 Haliotis virginea Gmelin, 1791
 Haliotis virginea crispata Gould, 1847
 Haliotis virginea huttoni Filhol, 1880
 Haliotis virginea morioria Powell, 1938
 Haliotis virginea stewartae Jones & Owen, 2004
 Haliotis virginea virginea Gmelin, 1791
 Haliotis walallensis Stearns, 1899 — the northern green abalone or flat abalone — synonym: Haliotis fulgens var. walallensis Stearns, 1899

Література 

Ортогастроподи
Роди молюсків